SMS oder S. M. S. steht für:

 Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
 Safety Management System im IT-Bereich, siehe Sicherheitsmanagement
 Satellite Media Services bzw. Satellite Message Services, Frequenzband im Satellitenfunk, siehe SMS (Frequenzband)
 Schwedische Mathematische Gesellschaft
 Schweizer Mass-System, schweizerische Kücheneinbaunorm
 Sega Master System, eine Videospielkonsole von Sega
 Seiner Majestät Schiff (auch S. M. S.), vor  deutschen bzw. österreichischen Schiffsnamen
 Short Message Service, ein Telekommunikationsdienst zur Übertragung von Textnachrichten im Mobilfunk und Festnetz
 Siemens Medical Solutions, Unternehmensbereich bei Siemens, siehe Siemens Sector Healthcare
 Smith-Magenis-Syndrom, eine Erbkrankheit
 SMS Group, Unternehmens-Holding im Anlagen- und Maschinenbau
 Societas Medicinae Sinensis, die Internationale Gesellschaft für Chinesische Medizin
 Société Mathématique Suisse, siehe Schweizerische Mathematische Gesellschaft
 Sozialberufliche mittlere Schule, Schulform in Österreich
 Sozialministeriumservice (vormals Bundessozialamt), eine Dienststelle des österreichischen Sozialministeriums
 SonneMondSterne, ein Festival im Bereich der elektronischen Musik
 Stiff-man-Syndrom, eine seltene neurologische Autoimmunerkrankung
 Straßenbahnmuseum Stuttgart, eine der Vorgängergruppierungen des Vereins Stuttgarter Historische Straßenbahnen
 Sudden Motion Sensor, ein Bewegungssensor für Festplatten von Apple
 System Managed Storage, eine Komponente des Betriebssystems z/OS zur Verwaltung von Platten- und Magnetbandspeichern
 Systems Management Server, eine Software von Microsoft, siehe System Center Configuration Manager

sms steht für:
 Skoltsamische Sprache (ISO-639-3-Code), samische Sprache in Finnland, Norwegen, Russland

Siehe auch:

Abkürzung